Ljubomir Miletič – slavista bulgaro
Slobodan Miletić – ex calciatore serbo
Stjepan Miletić – letterato, regista, drammaturgo croato